Ole Bornemann Bull kan syfta på:

* Ole Bornemann Bull (1810–1880), norsk violinist och kompositör
 Ole Bornemann Bull (1842–1916), norsk läkare